Dit is een lijst van planetoïden 67001-67100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67001) - || 1999 XN117 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67002) - || 1999 XJ118 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67003) - || 1999 XU118 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67004) - || 1999 XU119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67005) - || 1999 XZ120 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67006) - || 1999 XD121 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67007) - || 1999 XM121 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67008) - || 1999 XD122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67009) - || 1999 XS122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67010) - || 1999 XD123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67011) - || 1999 XR123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67012) - || 1999 XL124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67013) - || 1999 XY124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67014) - || 1999 XJ125 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67015) - || 1999 XB126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67016) - || 1999 XL130 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67017) - || 1999 XV132 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67018) - || 1999 XY133 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67019) Hlohovec || 1999 XF137 || 13 december 1999 || Modra || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| (67020) - || 1999 XS137 || 11 december 1999 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (67021) - || 1999 XG143 || 15 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (67022) - || 1999 XO147 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67023) - || 1999 XP152 || 13 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67024) - || 1999 XS153 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67025) - || 1999 XU155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67026) - || 1999 XX155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67027) - || 1999 XE164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67028) - || 1999 XH164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67029) - || 1999 XH166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67030) - || 1999 XJ166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67031) - || 1999 XX166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67032) - || 1999 XV167 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67033) - || 1999 XN169 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67034) - || 1999 XN170 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67035) - || 1999 XO171 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67036) - || 1999 XS171 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67037) - || 1999 XC181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67038) - || 1999 XC182 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67039) - || 1999 XT183 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67040) - || 1999 XL187 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67041) - || 1999 XR187 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67042) - || 1999 XF188 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67043) - || 1999 XS188 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67044) - || 1999 XF189 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67045) - || 1999 XZ191 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67046) - || 1999 XX192 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67047) - || 1999 XU193 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67048) - || 1999 XJ203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67049) - || 1999 XB204 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67050) - || 1999 XT204 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67051) - || 1999 XP206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67052) - || 1999 XY207 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67053) - || 1999 XZ207 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67054) - || 1999 XR209 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67055) - || 1999 XC211 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67056) - || 1999 XL212 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67057) - || 1999 XS229 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67058) - || 1999 XY229 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67059) - || 1999 XZ229 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67060) - || 1999 XD230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67061) - || 1999 XK233 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67062) - || 1999 XU233 || 4 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67063) - || 1999 XM244 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67064) - || 1999 XM260 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67065) - || 1999 XW261 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67066) - || 1999 YO || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67067) - || 1999 YC6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (67068) - || 1999 YO25 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67069) - || 2000 AQ1 || 2 januari 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (67070) Rinaldi || 2000 AZ2 || 1 januari 2000 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (67071) - || 2000 AA7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67072) - || 2000 AY11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67073) - || 2000 AG14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67074) - || 2000 AC15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67075) - || 2000 AD15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67076) - || 2000 AC19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67077) - || 2000 AQ21 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67078) - || 2000 AW26 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67079) - || 2000 AL27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67080) - || 2000 AC29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67081) - || 2000 AL31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67082) - || 2000 AY32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67083) - || 2000 AW34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67084) - || 2000 AY38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67085) Oppenheimer || 2000 AG42 || 4 januari 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (67086) - || 2000 AY45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67087) - || 2000 AL51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67088) - || 2000 AN51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67089) - || 2000 AW51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67090) - || 2000 AC52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67091) - || 2000 AJ52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67092) - || 2000 AA53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67093) - || 2000 AY53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67094) - || 2000 AC62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67095) - || 2000 AU67 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67096) - || 2000 AL70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67097) - || 2000 AF71 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67098) - || 2000 AN74 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67099) - || 2000 AK76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67100) - || 2000 AL76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten